HGG steht für:
 Hackerspace Global Grid, ein Projekt mit dem Ziel, ein verteiltes Sensor- und Kommunikationsnetzwerk aufzubauen.
 Hans-Grüninger-Gymnasium Markgröningen, ein im Jahr 1966 gegründetes Gymnasium in Markgröningen im Landkreis Ludwigsburg.
 Heilig-Geist-Gymnasium (Würselen), im Würselener Stadtteil Broich in der Städteregion Aachen beheimatetes Gymnasium. 

hgg